Benoist ist ein französischer Familienname.

Namensträger 
 Alain de Benoist (* 1943), französischer Publizist
 Eugène Benoist (1831–1887), französischer Klassischer Philologe
 François Benoist (1794–1878), französischer Komponist
 Jacques Benoist-Méchin (1901–1983), französischer Intellektueller
 Jocelyn Benoist (* 1968), französischer Philosoph
 Luc Benoist (1893–1979), französischer Kunsthistoriker, Autor und Essayist
 Marcel Benoist (1864–1918), französischer Rechtsanwalt
 Marie-Guillemine Benoist (Marie-Guillemine de Laville-Leroux; 1768–1826), französische Malerin des Neoklassizismus
 Maurice Benoist, französischer Autorennfahrer
 Melissa Benoist (* 1988), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Robert Benoist (1895–1944), französischer Automobilrennfahrer und Kriegsheld der Résistance
 Thomas Wesley Benoist (1874–1917), amerikanischer Flugbootpionier
 Yves Benoist, französischer Mathematiker

Siehe auch 
 Benoist XIV, Flugboot
 Marcel-Benoist-Preis
 Saint-Benoist
 Benoit
 Benois

Familienname
Französischer Personenname